Зианчу́ринский райо́н () — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в её границах под наименованием муниципальный район Зианчуринский район () в составе Республики Башкортостан Российской Федерации.

Административный центр — село Исянгулово, находящееся в 337 км от Уфы.

Географическое положение и климат 
Район находится на юге республики, граничит с Оренбургской областью. Площадь территории района составляет 3342 км². Расположен в западной части Зилаирского плато. Рельеф характеризуется сильным расчленением, преобладанием меридионально ориентированных грядово-увалистых форм. В недрах выявлены запасы нефти, песка, известняков, доломитов. Климат континентальный и недостаточно увлажнённый. Протекают реки Большой Ик, Большая и Малая Сурень, Ассель, Касмарка, Казанбулак, Куруил, Ускалык.

Почвы в зависимости от форм рельефа выщелоченные и оподзоленные чернозёмы, тёмно-серые лесные и маломощные грубоскелетные. Растительность имеет лесостепной характер. На западе преобладает лугово-степной ландшафт. Леса (липа, дуб, тополь, клён, берёза, осина) занимают около 35 % площади района.

История 
Образован 20 августа 1930 года, когда согласно постановлению президиума ВЦИК было ликвидировано разделение Башкирской АССР на кантоны и образовано 48 районов. Салиховская и Усерганская волости, выделившись из Зилаирского кантона, образовали новый район. В конце  1934 г. южная и юго-восточная часть территории района вместе административным центром -с  селом  Зиянчурино передана в состав Оренбургской области где был образован район с таким же названием который просуществовал до 1959 г.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 24,78 тыс. чел.
 2035 — 22,73 тыс. чел.

 Национальный состав
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года: башкиры — 70,6 %, русские — 15,1 %, иштяки — 11,8 %, чуваши — 1 %, лица других национальностей — 1,5 %.

Национальный состав по переписям:

Административное деление 
В Зианчуринский район как административно-территориальную единицу республики входит 15 сельсоветов.

В одноимённый муниципальный район в рамках местного самоуправления входит 15 муниципальных образований со статусом сельского поселения:

Населённые пункты 
В Зианчуринском районе 78 населённых пунктов.

Экономика 
Основная отрасль экономики района — сельское хозяйство, специализирующееся на молочно-мясном скотоводстве и овцеводстве. Возделываются зерновые и кормовые культуры, подсолнечник.

Транспорт 
Автомобильные дороги связывают район с городами Уфой, Стерлитамаком, Магнитогорском, Оренбургом.

Социальная сфера 
В районе имеются профессиональное училище, 70 общеобразовательных школ, в том числе 22 средние, детская музыкальная школа, 34 массовые библиотеки, 49 клубных учреждений, районная центральная и 3 сельские участковые больницы. Издаётся газета на русском и башкирском языках «Зианчуринские зори» — «Ейәнсура таңдары».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт района

Районы Башкортостана
Зианчуринский район